

Източници

Външни препратки 
 Предавания излъчвани от Картун Нетуърк България (на Бъгларски) 
 Предавания излъчвани от Картун Нетуърк Русия (на Руски) 
Картун Нетуърк